Охо́та на единоро́га:

 «Охота на единорога» — цикл шпалер (1495—1505, собрание Метрополитен-музея). 
 «Охота на единорога» — фильм Владимира Лаптева (СССР, 1989).